Ульяновский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Ульяновский сельсовет — в Тамалинском районе Пензенской области.
 Ульяновский сельсовет — в Георгиевском районе Ставропольского края.
 Ульяновский сельсовет — в Минераловодском районе Ставропольского края.